Максим Горький — російський радянський письменник, псевдонім Олексія Пєшкова

 АНТ-20 «Максим Горький» — радянський агітаційний, пасажирський багатомісний, 8-двигунний літак
 Максим Горький I (форт) — 30-та берегова батарея Севастополя
 Максим Горький II (форт) — 35-та берегова батарея Севастополя
 Максим Горький (крейсер) — радянський легкий крейсер проєкту 26-біс

Максим Горький — присілок, Архангельський район, Башкортостан
 Максим Горький — село, Кваркенський район, Оренбурзька область
 Максим Горький — селище, Шемуршинський район, Чувашія

Див. також 
 Максима Горького